Franciaország
La Salle, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
La Salle, település Franciaországban, Vosges megyében
La Salle-en-Beaumont, település Franciaországban, Isère megyében
La Salle-de-Vihiers, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
La Salle-et-Chapelle-Aubry, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
La Salle-Prunet, település Franciaországban, Lozère megyében
La Salle-les-Alpes, település Franciaországban, Hautes-Alpes megyében

 Olaszország
La Salle, település Franciaországban, Dordogne megyében

 Amerikai Egyesült Államok
La Salle megye, megye az Amerikai Egyesült Államokban, Louisiana államban
La Salle megye, település Franciaországban, Texas megyében